Retamito puede referirse a:

 Divisiones administrativas 
  en Costa Rica 
 Distrito de San Juan, Abangares, provincia de Guanacaste.
 Distrito de San Juan, Desamparados, provincia de San José.
 Distrito de San Juan, Esparza, provincia de Puntarenas.
 Distrito de San Juan, La Unión, provincia de Cartago.
 Distrito de San Juan, Naranjo, provincia de Alajuela.
 Distrito de San Juan, Poás, provincia de Alajuela.
 Distrito de San Juan, San Ramón, provincia de Alajuela.
 Distrito de San Juan, Santa Bárbara, provincia de Heredia.
 Distrito de San Juan, Tibás, provincia de San José.
 Distrito de San Juan, Turrubares, provincia de San José.

  en Perú 
 Distrito de San Juan, provincia de Cajamarca.
 Distrito de San Juan, provincia de Lucanas, departamento de Ayacucho.
 Distrito de San Juan, provincia de Sihuas, departamento de Áncash.
 Distrito de San Juan de Bigote, provincia de Morropón, departamento de Piura.
 Distrito de San Juan de Iscos, provincia de Chupaca, departamento de Junín.
 Distrito de San Juan de Jarpa, provincia de Chupaca, departamento de Junín.
 Distrito de San Juan de la Virgen, provincia de Tumbes.
 Distrito de San Juan de Licupis, provincia de Chota, Cajamarca.
 Distrito de San Juan de Lopecancha, provincia de Luya, departamento de Amazonas.
 Distrito de San Juan de Lurigancho, de la provincia de Lima.
 Distrito de San Juan de Miraflores, de la provincia de Lima.
 Distrito de San Juan de Rontoy, provincia de Antonio Raimondi, departamento de Ancash.
 Distrito de San Juan de Salinas, provincia de Azángaro, departamento de Puno.
 Distrito de San Juan de Siguas, provincia de Arequipa.
 Distrito de San Juan de Tarucani, provincia de Arequipa.

 Distrito de San Juan Bautista 

 Distrito de San Juan Bautista, de la provincia de Ica.
 Distrito de San Juan Bautista''', de la provincia de Maynas, Loreto.